Битеф арт кафе () је музички клуб који се налази у Београду, главном граду Србије.

О клубу

Програм клуба

Мјузиколоџи фестивал

Мјузиколоџи Баркафе сешонс 
Битеф арт кафе је у сарадњи са компанијом Баркафе од јесени 2016. године покренуо Мјузиколоџи Баркафе сешонс () — серијал наступа иностраних џез, фанк, соул, блуз, ворлд мјузик и ар-ен-би извођача.

Референце

Спољашње везе 
 Званична Фејсбук страница

Београдски клубови
Београдске дискотеке
Култура на Палилули (Београд)